Le canton de Saint Félix, ou canton de Saint-Félix, est le nom porté par deux anciennes divisions administratives françaises :

 le canton de Saint Félix dans le département de la Dordogne ;
 le canton de Saint Félix dans le département de la Haute-Garonne.